Yada'il Bayyin ist der Name folgender Personen:

*Yada'il Bayyin I. (Saba)
Yada'il Bayyin II. (Saba), Herrscher von Saba
Yada'il Bayyin III. (Saba)
Yada'il Bayyin I. (Hadramaut), König von Hadramaut
Yada'il Bayyin II. (Hadramaut), König von Hadramaut
Yada'il Bayyin III. (Hadramaut), König von Hadramaut
Yada'il Bayyin IV. (Hadramaut), König von Hadramaut